M105 steht für:
 Messier 105, elliptische Galaxie im Sternbild Löwe
 HMS Bridport (M105), Minenjagdboot der Royal Navy, siehe Ugandi (M315)
 eine Eisenbahnstrecke in Kroatien; bis 2014 hieß sie M104  (→englische Wikipedia)

M-105 steht für:
 Klimow M-105, russischer V12-Flugmotor